Андрей Алексеевич Ушин (, Ленинград — , ) — художник-график, мастер линогравюры; Член Союза художников СССР, Заслуженный художник РСФСР (1968).

Биография 
Родился в 1927 году в Ленинграде, в семье известного театрального художника и книжного графика Алексея Ушина. Дядя Андрея, Н. А. Ушин, также был театральным художником и книжным иллюстратором.

В 1939 году Андрей Ушин поступил в Среднюю художественную школу при институте живописи, скульптуры и архитектуры Академии художеств. Занятия в школе прервала война.
В блокаду 14-летний Андрей Ушин оказался комендантом МПВО в своём доме — знаменитом «Доме с башнями». Работал художником-декоратором у М. П. Зандина, помогая восстанавливать декорации для театра оперы и балета им. С. М. Кирова. В блокаду от голода умерли его отец и дядя. Блокадной зимой 1943 года, при свете коптилки Андрей создал свои первые эстампы: обнаружив дома оставшиеся от дяди-художника пальмовые доски и штихели, он в период с 1943 по 1946 год создал несколько сотен гравюр, из которых, правда, сохранились немногие.

После войны Андрей продолжил занятия в СХШ, затем учился в Ленинградском художественном училище на Таврической улице, окончив его в 1949 году.

Большинство созданных в 1943—1947 годах работ Андрея Ушина — лирические образы природы. Впоследствии А. Ушин много работал над книжными иллюстрациями к произведениям Достоевского, Есенина, создал много жанровых композиций. Его очень привлекал пейзаж, как городской (в том числе пейзажи Ленинграда), так и деревенский.

С 1948 года был мультипликатором на киностудии «Леннаучфильм». Создал множество живописных полотен, офортов, ксилографии; его называли выдающимся мастером линогравюры. С 1953 — участник художественных выставок в СССР и за рубежом.

Работы художника находятся более чем в 200 музеях России и за рубежом.

Награды и премии 
 Медаль «За оборону Ленинграда» (1943)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
 Лауреат Всемирных фестивалей молодежи и студентов в Москве (1957), Хельсинки (1962), а также фестиваля искусств «Белые ночи» в Ленинграде (1968).
 Заслуженный художник РСФСР (1968)

Публикации Андрея Ушина

Каталоги выставок 
(Библиография дана по материалам сайта «Прошлый век»)
 В. М. Шведова (сост.). Весенняя выставка произведений ленинградских художников 1953. Каталог. Л., Ленинградский Союз советских художников, 1953
 Выставка произведений графики ленинградских художников. 29 августа — 17 октября 1954 г. Каталог. Молотов, Молотовская государственная художественная галерея, 1954
 В. М. Шведова (сост.). Выставка. Живопись, скульптура, графика. Каталог. Л., Ленинградский Союз советских художников, Государственный Русский музей, 1954
 Ушин А. А. р. 1927. Тучкова набережная. 1953, б., грав. на оргстекле, 12х16; Лесной пейзаж. 1953, б., грав. на оргстекле, 24х39; Лесной пейзаж. 2 листа. 1953, б., грав. на дер., 12х15,5; Станция Горская. 1954, б., грав. на оргстекле, 17,5х25 // В. М. Шведова (сост.), М. А. Бойко (ред). Весенняя выставка произведений ленинградских художников. Каталог. [Л.], Ленинградский Союз советских художников; 1-я типография Машгиза, Ленинград, ул. Моисеенко, 10; тираж 700 экз., 1954, с.46
 В. М. Шведова (сост.), И. Липович (ред). Книжная и станковая графика ленинградских художников. 1953—1954. Каталог. Л., Ленинградский Союз Советских Художников; типография № 3 Углетехиздата, Ленинград, ул. Салтыкова-Щедрина, 54; тираж 500 экз., 1955
 В. М. Шведова, В. С. Носкович (сост.). Весенняя выставка произведений ленинградских художников. 1955. Каталог. Л., ЛОССХ, 1956
 Э. Б. Коробова, Г. И. Прибульская, В. М. Шведова (сост.). Осенняя выставка произведений ленинградских художников. Каталог. Л., Ленинградский Союз советских художников, 1956
 В. М. Шведова, В. С. Носкович (сост.). Весенняя выставка произведений ленинградских художников. [1956]. Каталог. Л., Ленинградский Союз советских художников, тип. СЗРП, 200 экз., 1956
 Ушин, Андрей Алексеевич. Иллюстрации к сборнику стихов С. Есенина, 1957; Деревня Горская. Дождь, 1956; Деревня Горская. Зима, 1956; Иллюстрации к книге «Достопримечательности Ленинграда», 1956; Театр Ленинского комсомола у Невы / Графика // М. А. Бакулева, С. Л. Веллер, А. Г. Зуйкова, Л. В. Терентьева (сост.). Выставка произведений молодых художников Советского Союза к VI Всемирному фестивалю молодёжи и студентов. Каталог. М., Советский художник, Союз художников СССР, 5 000 экз., 3 р., 1957, с.86 — 87
 Н. А. Павлова, В. М. Шведова (сост.), В. Н. Петров (вст. ст.). 4-я ленинградская выставка книжной графики. Каталог. Л., Ленинградский Союз советских художников, 1958
 Ветрогонский Владимир Александрович, заслуженный художник РСФСР. Серии: «Северная Магнитка» (рисунки), «Пикалёво» (рисунки, литографии); Ушин Андрей Алексеевич, заслуженный художник РСФСР. Линогравюры // По родному Северо-Западу. Выставка произведений художников Ветрогонского В. А., Ушина А. А. [в кинотеатре «Ленинград»]. К 50-летию образования СССР. Каталог. [Буклет]. Л., Ленинградская организация Союза художников РСФСР, Управление кинофикации Ленгорсовета, Ленинградское отделение Художественного фонда РСФСР, кинотеатр «Ленинград», 1972
 Ушин Андрей Алексеевич. (Заслуженный художник РСФСР). Из серии «1941-й год»: Блокада. 1980 / Графика // Зональная выставка произведений ленинградских художников 1980 года. Каталог. Л. Художник РСФСР. Главное управление культуры Исполкома Ленгорсовета. 1983. С.52

Иллюстрации 
 Достопримечательности Ленинграда. — Л: Лениздат, 1956
 С. Есенин. Избранное. — Л: Лениздат, 1957
 Ф.М. Достоевский. Повести и рассказы. — Л: Лениздат, 1959
 М. Дудин. Четвёртая зона. — Л: Художник РСФСР, 1961
 Очерки истории Советского искусства 1917—1977 гг. — М: Советский писатель, 1980
 
 О.Бергольц. Дневные звезды. — М: Художественная литература, 1985
Ю.П. Воронов. Блокада: книга стихов. — Л.: Лениздат, 1986.

Открытки и альбомы гравюр 
 Гатчина. Виды парка. Гравюры на дереве Андрея Ушина. Комплект 14 открыток. Л. Художественный фонд СССР, Ленинградское отделение. 1956
 Ленинград. Альбом гравюр. — Л: Художник РСФСР, 1967
 М. А. Дудин, В. А. Шошин (авт. вст. ст.), А. А. Ушин (худ.). Ленинград в блокаде. 20 линогравюр. [Альбом.] Л. Художник РСФСР. 1985

Прочее 
 Молодой гравёр [Андрей Ушин] // Творчество. Вып.10. М. 1958. С.17 — 18
 А. Ушин. В Таврическом саду // Нева. Вып.3. М.-Л., ГИХЛ, 1961, обл.
В. Г. Азаркович. Молодые мастера советской гравюры (И. В. Голицын, Г. Ф. Захаров, А. А. Ушин) // Очерки по русскому и советскому искусству. Сборник статей. Москва: "Советский художник", 1965. С.90-97.
 Д. Т. Хренков (авт. вст. ст.), Е. П. Гаврилов (худ.). Ю. П. Воронов, А. А. Ушин. Метроном. Сборник стихов. СПб. Аврора. 1993
 Цена победы : Ленинград в блокаде / Андрей Ушин; [авт. вступ. ст. А. Комаровская и др.]. — СПб: Родные просторы : Библиотека журнала «Невский альманах», 2005. — ISBN 5-902741-12-2

Примечания

Литература 
 Болотова А. И., Галушкина А. С., Захарова Д. В. (науч. ред.) и др. Выставки советского изобразительного искусства. 1948—1953 гг. Справочник. Т.4. Москва. Советский художник. 1975
 Болотова А. И., Галушкина А. С., Ростовцева И. Т., Савёлова Е. В. (науч. ред.) и др. Выставки советского изобразительного искусства. 1954—1958 гг. Справочник. Т.5. Москва. Советский художник. 1981
 Е. Ковтун. Гравюры Андрея Ушина // Искусство. Вып.8. М. 1962. С.20 — 24
 Ковтун Е. Ф. Андрей Ушин. Ленинград. Художник РСФСР. 1967
 Петербург в графике. Династия Ушиных / Арина Андреевна Ушина. - СПб. : Logos, 2001 (ГИПП Искусство России). - 323 с. — ISBN 5-87288-213-0
 Арина Комаровская. Книга Андрея Ушина «Цена победы» // Невский альманах, 2004
 Елена Елагина. Художник Андрей Ушин. Эссе // Северная Аврора. Вып.4. СПб. 2006 // www.avrora-lukin.ru
 Елена Елагина. Священная война. «Завтра будем есть. Скорее бы» [Воспоминания художника о блокаде. Дневник] // Вечерний Петербург. [Вып.xx] СПб. 21.01.2009 // www.vppress.ru

Работы Андрея Ушина в различных собраниях 
 Работы Ушина А. А. в коллекции Чувашского государственного художественного музея (Чебоксары) // www.culture21.ru
 Ушин Андрей Алексеевич (1927—2005) // Собрание графики // Картинная галерея г. Красноармейска (МО) // www.artgallery.krasno.ru
 Работы Ушина А. А. в коллекции Удмуртского республиканского музея изобразительных искусств (Ижевск) // www.urmii.ru
 Русский музей (СПб.): виртуальный филиал // www.virtualrm.spb.ru
 Музей изобразительных искусств (Комсомольск-на-Амуре) // www.kmsmuseum.ru
 Список художников // Белгородский государственный художественный музей // www.belghm.ru

Ссылки 
 Ушин Андрей Алексеевич, (р. 1927 г.), г. Ленинград. Экслибрисы (Exlibris – «из книг») // www.exlibris.su
 Елена Елагина. Многоцветность чёрного и белого (памяти петербургского графика, народного художника России, Андрея Ушина)
 Андрей Барановский. Книжные экслибрисы и книжная графика Андрея Ушина // Ozon.ru, ноябрь 2005

Заслуженные художники РСФСР
Лауреаты Ленинской премии
Награждённые медалью «За оборону Ленинграда»
Награждённые медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Графики России
Графики СССР
Художники Санкт-Петербурга